Een Sint-Ursmaruskerk is een kerk gewijd aan Sint-Ursmarus.
 Sint-Ursmaruskerk (Baasrode)
 Sint-Ursmaruskerk (Binche)
 Sint-Ursmaruskerk (Deftinge)
 Sint-Ursmaruskerk (Fontenelle)
 Sint-Ursmaruskerk (Lobbes)
 Sint-Ursmaruskerk (Nokere)
 Sint-Ursmaruskerk (Oetingen)
 Sint-Ursmaruskerk (Ormeignies)
 Sint-Ursmaruskerk (Zegelsem)

Ursmaruskerk